Наталья Алексеевна Ухватова (1909 — 30 ноября 1995) — передовик советского сельского хозяйства, доярка подсобного хозяйства «Горки-II» Звенигородского района Московской области, Герой Социалистического Труда (1953).

Биография 
Родилась в 1909 году на территории современной Рязанской области в русской крестьянской семье. Получив начально образование в сельской школе, стала работать в сельском хозяйстве.

В годы Великой Отечественной войны, после возвращения сельского стада коров из эвакуации в 1943 году, Наталья Ухватова поступила на работу дояркой в один из старейших подмосковных совхозов «Горки-II» Звенигородского, а ныне Одинцовского района Московской области. Она активно стала осваивать основы профессии, а также занималась на курсах животноводов. В 1948 году в хозяйстве была введена двухсменная организация труда. Пара доярок Ухватова — Кожанова была трудоустроена на группу чёрно-пёстрых коров, за которой было закреплено 20 голов крупного рогатого скота. По итогам 1952 года, доярка Ухватова от своей группы коров смогла получить по 6463 килограмма молока с содержанием 227 килограммов молочного жира в среднем от коровы в год.

За достижение высоких показателей в животноводстве в 1952 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1953 года Наталье Алексеевне Ухватовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем продолжала получать высокие надои от закреплённых коров. С 1968 года являлась персональным пенсионером Всесоюзного значения.

Проживала в посёлке Горки-2 Московской области. Умерла 30 ноября 1995 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (19.12.1953),
 орден Ленина (19.12.1953),
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Семёнов С. Г. Ордена Ленина совхоз «Горки-II». — Москва, 1954.

Ссылки 
 

Доярки